Співвідношення Хопфа — Бронштейна — в астрофізиці залежність температури поверхні зірки від її ефективної температури.

Визначення 
У астрофізиці зірку (наприклад, Сонце) прийнято характеризувати ефективною температурою  — тобто температурою абсолютно чорного тіла, що має ті ж розміри і таке ж повне випромінювання, що і дана зірка. Величина  просто розраховується виходячи із земних спостережень. Існує однак залежність температури речовини зірки від (оптичної) глибини h, зрозуміло в рамках певної фізичної моделі.

Величина  мало змінюється і дається розв'зком певного інтегрального рівняння Мілна. Чисельне значення  дає можливість за вимірюваною на Землі величиною  дізнатися справжню температуру поверхні зірки . У 1929 р. точне значення  обчислив радянський фізик-теоретик М. П. Бронштейн.

Співвідношення Хопфа-Бронштейна визначає таким чином температуру на поверхні зірки:

Джерела 
 Горелик Г. Е., Френкель В. Я. Матвей Петрович Бронштейн: 1906—1938.  — М.: Наука, 1990. — 271 с. (Научно-биографическая серия) ISBN 5-02-000670-X.

Астрофізика